Schlacht von Mons bezeichnet folgende militärischen Auseinandersetzungen:

 Schlacht bei Mons (1914) während des Ersten Weltkriegs
 Kessel von Mons (1944) während des Zweiten Weltkriegs

Siehe auch:
 Schlacht von Mons-en-Pévèle